Grol ist der Familienname folgender Personen:
 Henk Grol (* 1985), niederländischer Judoka
 Rudolf van Grol (1602–1645), niederländischer Maler
 Toos Grol-Overling (* 1931), niederländische Politikerin, Mitglied der Ersten Kammer der Generalstaaten

Siehe auch:
 Grohl
 Krol